

Geografia 
 Russia
 Moscow – esonimo inglese di Mosca
 Stati Uniti d'America
 Moscow – capoluogo della Contea di Latah, Idaho
 Moscow – città non incorporata della Contea di Rush, Indiana
 Moscow – città della Contea di Stevens, Kansas
 Moscow – città della Contea di Somerset, Maine
 Moscow – census-designated place della Contea di Allegany, Maryland
 Moscow – township della Contea di Hillsdale, Michigan
 Moscow – villaggio della Contea di Clermont, Ohio
 Moscow – borough della Contea di Lackawanna, Pennsylvania
 Moscow – città della Contea di Fayette, Tennessee
 Moscow – città della Contea di Iowa, Wisconsin

Informatica
 Metodo MoSCoW – tecnica impiegata nello sviluppo del software